El término nodo puede referirse a los siguientes conceptos:
 Espacio donde convergen varias redes de transporte, intercambiador.
 En términos generales, un nodo es un espacio en el que confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez también son nodos. Todos se interrelacionan de una manera no jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o matemáticos se llama red. El concepto de red puede definirse como "conjunto de nodos interconectados. Un nodo es un punto en el que una curva se intersecta consigo misma. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de redes a que nos refiramos".

 Un nodo, en electricidad, es un punto de conexión entre dos o más elementos de un circuito.
 En astronomía, un nodo es cualquiera de los dos puntos en que una órbita corta a un plano de referencia, que puede ser la eclíptica o el ecuador celeste. Hay dos nodos: nodo ascendente, cuando el cuerpo, al seguir la órbita, pasa del sur al norte, y nodo descendente, cuando pasa del norte al sur. Ambos nodos están diametralmente opuestos. Para caracterizar una órbita, uno de los parámetros es la longitud del nodo ascendente. El punto Aries es el nodo ascendente de la eclíptica respecto al Ecuador.
 En física, el nodo es todo punto de una onda estacionaria cuya amplitud es cero en cualquier momento.
 En informática, un nodo es un «punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar». Por ejemplo: en una red de ordenadores cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es Internet, cada servidor constituye también un nodo.
 En programación, concretamente en estructuras de datos, un nodo es  uno de los elementos de una lista enlazada, de un árbol o de un grafo. Cada nodo será una estructura o registro que dispondrá de varios campos, y al menos uno de esos campos será un puntero o referencia a otro nodo, de forma que, conocido un nodo, a partir de esa referencia, será posible en teoría tener acceso a otros nodos de la estructura. Los nodos son herramientas esenciales para uno de los procesadores que lo componen.
 En la historia reciente de España, el NO-DO o nodo era un «NOticiero DOcumental» de pocos minutos de duración que se presentaba en todos los cines antes de la proyección de cada película.
En biología, concretamente en el campo de las neurociencias, un nodo es una interrupción de mielina en un axón mielinado que deja al descubierto sectores de la membrana en los que se generan potenciales de acción.
En cristalografía, es un punto geométrico en la celda unitaria donde se posiciona un átomo.

Referencias 

2.  http://www.cidadeimaginaria.org/cc/CastellsRedeFluxos.pdf
3.  http://definicion.de/nodo/

Ejemplo de Utilidad Comercial de un Nodo según el Analista en Sistemas Alejandro Steiner: Un operador redireccionador capaz de encapsular al usuario y dejarlo orbitando dentro de las direcciones configuradas del nodo hasta que el mismo se dé cuenta y descubra como escapar de la red, que a su vez también esta configurada perfectamente con prioridades del usuario para atraerlo secuencialmente con introducciones al sub nodo con informaciones de superior calidad de criterio de búsqueda, Lo cual lo vuelve a sumergir en una navegación de secuencia de un sub nodo o nodo alterno de la cápsula general del nodo primario o de configuración de salida inicial.